Vnuk může být:

příbuzný
 vnuk – syn dcery nebo syna

příjmení osob
 František Vnuk (* 1926) – slovenský historik, publicista, technik a vysokoškolský profesor
 Ľubomír Vnuk (1970–2013) – slovenský fotbalový záložník či obránce